Prschewalski (, , ) ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Michailowitsch Prschewalski (1844–1925), kaiserlich-russischer General
 Michail Alexejewitsch Prschewalski (1859–1934), kaiserlich-russischer General
 Nikolai Michailowitsch Prschewalski (1839–1888), kaiserlich-russischer Offizier und Forschungsreisender

Siehe auch:
 Przewalski